Saft (von mittelhochdeutsch/althochdeutsch saf) steht für:
 Presssaft (aus Pflanzen gepresste Flüssigkeit), zum Beispiel:
 Fruchtsaft
 Gemüsesaft
 Fruchtnektar
 Saft (oder Succus) als Darreichungsform in der Pharmazie bzw. Medizin, siehe Arzneiform
 Pflanzensaft (in Pflanzen enthaltene Flüssigkeit), z. B. Milchsaft
 Bratensaft, siehe Jus (Lebensmittel)
 Körpersaft, siehe Humoralpathologie

Familienname:
 Jamie Saft (* 1971), US-amerikanischer Musiker und Komponist

Musik:
 Song von Die Fantastischen Vier auf dem 1991 veröffentlichten Album 4 gewinnt (Album)

SAFT steht als Abkürzung für:
 Société des Accumulateurs Fixes et de Traction, französischer Batteriehersteller, siehe Saft (Unternehmen)
 Simple Asynchronous File Transfer, ein Netzwerkprotokoll für den asynchronen Datenaustausch
 Standard-Austauschformat, ein XML-Austauschformat für archivische Findmittel, siehe SAFT-XML

SAF-T steht für:
 Standard Audit File - Tax, Spezifikation für eine computerlesbare Datei

Siehe auch:
 Safft

Abkürzung